Arariensi – abitanti di Arari
Arariensi – abitanti di Santa Cruz do Arari